Alfred Smith je lahko:
Alfred Smith (VC) (1861–1932)
Alfred Victor Smith (1891–1915)
Al Smith (1873–1944), guverner New Yorka
Alfred Baker Smith (1825–1896), general
Alfred A. Smith, ameriški nogometaš
Alfred Smith (zgodovinar)